Шурыш — название рек:

 Шурыш — река в Пермском крае, приток реки Юмыш.
 Шурыш — река в Свердловской области, приток Серебряной.